Шервиллер () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Селеста-Эрстен, кантон Селеста.

Географическое положение 
Коммуна расположена приблизительно в 380 км к востоку от Парижа, в 45 км юго-западнее Страсбурга. Код INSEE коммуны 67445.

Площадь коммуны — 18,08 км², население — 2958 человек (2006) с тенденцией к росту: 3134 человека (2013), плотность населения — 173,3 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 3074 человека, в 2012 году — 3136 человек, а в 2013-м — 3134 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2007 году среди 1965 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 1490 были экономически активными, 475 — неактивными (показатель активности — 75,8 %, в 1999 году было 72,8 %). Из 1490 активных работали 1398 человек (774 мужчины и 624 женщины), безработных было 92 (39 мужчин и 53 женщины). Среди 475 неактивных 128 человек были учениками или студентами, 186 — пенсионерами, 161 были неактивными по другим причинам.

В 2010 году из 1993 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 1568 были экономически активными, 425 — неактивными (показатель активности 78,7 %, в 1999 году — 72,8 %). Из 1568 активных трудоспособных жителей работали 1450 человек (778 мужчин и 672 женщины), 118 числились безработными (52 мужчины и 66 женщин). Среди 425 трудоспособных неактивных граждан 133 были учениками либо студентами, 192 — пенсионерами, а ещё 100 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея) 
 Гауптвахта XVIII века. Построена между 1853 и 1861 годами. Исторический памятник с 1924 года
 Церковь Свв. Петра и Павла (1898—1899 года). Памятник культурного значения
 Часовня Св. Вольфганга (1698 год). Памятник культурного значения
 Часовня Сент-Одиль (1726 год). Памятник культурного значения. Расположена на месте старой часовни, которая восходит к 1118 году
 Руины  (XII—XIII века). Исторический памятник с 1924 года
 Руины . Памятник культурного значения

Примечания

Ссылки 

 
 

Горнолыжные курорты Франции